UBB puede referirse a:

  Unbibio, elemento químico; o
 Universidad del Bío-Bío (UBB), en Chile.